Ḩannā’ kan syfta på följande platser:

Iran 

 Galū Ḩannā, ort, Kerman, 
 Ḩannā, ort, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar